Ле́нинский Путь — название населённых пунктов и газет:

Населённые пункты

Казахстан 
 Ленинский Путь — прежнее название села Бастобе Каратальского района Алматинской области.
 Ленинский Путь — прежнее название села Абдыкадыр Жуалынского района Жамбылской области.

Россия 
 Ленинский Путь — посёлок в Репьёвском районе Воронежской области.
 Ленинский Путь — хутор в муниципальном образовании город Новороссийск Краснодарского края.

Газеты 
 Ленинский путь — прежнее название русскоязычной Ошской областной газеты «Эхо Оша»
 Ленинский путь — прежнее название русскоязычной газеты «Выбор» г. Салават

Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина